Gūgjeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gūgjeh-ye Yeylāq, ort, Zanjan, 
 Gūgjeh (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar